Hindmarsh kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hindmarsh Island (ort), South Australia, Alexandrina, 
 Hindmarsh (ort), South Australia, Charles Sturt, 
 Hindmarsh (region), Victoria, 

Robotskapade Australienförgreningar